Сатонкино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Маевской волости.

География 
Расположена у северо-восточного прибрежья озера Язно, в 42 км к северо-западу от города Новосокольники и в 5 км к западу от волостного центра, деревни Руново.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 34 человека.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района